Calimério Soares (São Sebastião do Paraíso, 1944 - Uberlândia, 22 de junho de 2011) foi um compositor brasileiro de música erudita.

Ligações externas

Naturais de São Sebastião do Paraíso
Compositores de Minas Gerais
Mortos em 2011